Euagoras, een van de meer dan vijftig zonen van de mythische koning Priamus van Troje;
Euagoras I, koning van Salamis in Cyprus (411–374 v.Chr.);
Euagoras II, koning van Salamis in Cyprus (361–351 v.Chr.);
Euagoras (satraap), een veldheer in de Diadochenoorlogen;
Euagoras van Tyros, een koning van Tyros (ca. 350 v.Chr.);
Euagoras van Zankle, oprichter van een standbeeldengroep in Olympia van de hand van Aristokles van Kydonia;
Euagoras, een voormalig Cypriotisch weekblad in het Turks;

Evagoras, naam gegeven aan de Airbus A320-200 van de Cypriotische vliegmaatschappij Cyprus Airways;
Evagoras Pallikarides (1938–1957), Cypriotische EOKA-strijder;
Evagoras Hadjifrangiskou (1986-), Cypriotisch voetballer;
Evagoras Paphos, Cypriotische voetbalploeg, nu Paphos FC;
Euagoras (geslacht), een geslacht van insecten;
 Julius und Evagoras, een filosofische roman van Jakob Friedrich Fries.